Aisha, Aischa bzw. Aicha steht für:

 ein weiblicher Vorname arabischer Herkunft, siehe A'ischa
 Aisha (Film), indischer Spielfilm (2010) nach Jane Austens Roman Emma
 Aisha (2022), Filmdrama von Frank Berry
 Aïcha (Lied), Popsong (1996) von Cheb Khaled
 Aisha Qandisha, weiblicher Geist im Volksglauben Marokkos
 Baraa Aisha (* 1990), palästinensischer Fußballschiedsrichter
 Muhammad ibn Aischa (11./12. Jahrhundert), almoravidischer General